Wilhelmina Helena Pauline Maria von Oranien-Nassau (Kosename: Wilhelmintje; * 31. August 1880 im Paleis Noordeinde, Den Haag; † 28. November 1962 auf Schloss Het Loo, Apeldoorn), Prinzessin von Oranien-Nassau, war von 1890 bis 1948 Königin der Niederlande. Von 1890 bis 1898 hatte ihre Mutter Emma Wilhelmina Theresia von Waldeck und Pyrmont die Regentschaft übernommen, 1898 wurde Wilhelmina für volljährig erklärt, am 6. September 1898 wurde sie Königin. Am 4. September 1948 dankte sie zugunsten ihrer Tochter Juliana ab; diese wurde am 6. September 1948 gekrönt. Sie ist die Urgroßmutter des heutigen Königs Willem-Alexander. Außerdem stiftete sie 1944 die Auszeichnung Bronzener Löwe.

Leben 
Wilhelmina war Prinzessin der Niederlande (1880–1890, 1948–1962), Prinzessin von Oranje-Nassau, Herzogin von Limburg (1890–1948), Herzogin zu Mecklenburg (1901–1962) und von 1890 bis 1948 Königin der Niederlande. Sie war die einzige Tochter von König Wilhelm III. und dessen zweiter Frau, Prinzessin Emma zu Waldeck und Pyrmont.

Wilhelmina hatte aus der ersten Ehe des Vaters mit Prinzessin Sophie von Württemberg drei ältere Halbbrüder, Willem (1840–1879), Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel van Oranje-Nassau, genannt Maurits, der nur 7 Jahre alt wurde (1843–1850), und Willem Alexander Karel Hendrik Frederik van Oranje-Nassau, genannt Alexander (1851–1884), von denen bei ihrer Geburt nur noch Alexander lebte. Alexander war über die erneute Eheschließung seines Vaters so erbost, dass er sich weigerte, die Halbschwester zu sehen. Er starb, als Wilhelmina vier Jahre alt war.

Regierungszeit 

Nachdem König Wilhelm III. am 23. November 1890 gestorben war, wurde die zehnjährige Wilhelmina Königin. Bis zu ihrer Volljährigkeitserklärung an ihrem 18. Geburtstag stand sie indes unter der Vormundschaft ihrer Mutter, Königin Emma, die sie als Regentin vertrat. Sie wurde durch den Gelehrten Jean-Jacques Salverda de Grave und – im Fach Niederländische Geschichte – von Petrus Johannes Blok als Hauslehrer unterrichtet. Da im Großherzogtum Luxemburg nur männliche Abkömmlinge erbberechtigt waren und Wilhelm III. bei seinem Tod solche nicht mehr hatte, fiel die großherzogliche Krone an die Walramische Linie des Hauses Nassau. Mit der Thronbesteigung Adolphs, des letzten Herzogs von Nassau, als Großherzog von Luxemburg endete die seit 1815 bestehende Personalunion beider Länder.

Wilhelmina war die erste Königin auf dem niederländischen Thron. Sie hatte ihre Investiturrede für die Feier ihrer Inthronisation ganz allein geschrieben, was für jene Zeit, zumal als Frau, höchst ungewöhnlich war. In ihre Herrschaft fiel der Erste Weltkrieg, in dem sie energisch und erfolgreich für die Neutralität der Niederlande eintrat. Sie gewährte dem abgedankten Deutschen Kaiser Wilhelm II. nach zweitägigem Zögern Asyl und verweigerte seine Auslieferung als „Kriegsverbrecher“ an die Entente-Mächte. Auch der Zweite Weltkrieg, in dem die Niederlande, obwohl neutral, durch das Deutsche Reich angegriffen wurden, fiel in ihre Regierungszeit. Das von ihr zusammen mit Leopold III., dem König der Belgier, im November 1939 gemachte Angebot zur Friedensvermittlung an die Staatsoberhäupter Englands, Frankreichs und Deutschlands wurde von England und Frankreich zurückgewiesen. Kurz vor der Niederlage der niederländischen Armee gegen die deutsche Wehrmacht und der deutschen Besetzung der Niederlande im Mai 1940 (Westfeldzug) flüchteten Wilhelmina und die Regierung nach London, wo sie eine Exilregierung bildete und zur Symbolfigur des niederländischen Widerstands wurde.

Am 13. März 1945 kehrte sie in die Niederlande zurück, indem sie, aus Belgien kommend, bei Eede – bewusst zu Fuß – die Grenze überschritt.

In Wilhelminas Regierungszeit fällt die Demokratisierung staatlicher Institutionen; die Monarchie gewann neuen Rückhalt in der Bevölkerung. Sie befürwortete die Pläne für eine Annexion von deutschem Staatsgebiet nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Kolonie Niederländisch-Indien strebte nach Unabhängigkeit: Indonesien proklamierte 1945 seine Unabhängigkeit und löste damit den Indonesischen Unabhängigkeitskrieg aus, der erst 1949 enden sollte.

Am 4. September 1948 dankte Wilhelmina zugunsten ihrer Tochter Juliana ab. Bis zu ihrem Tod lebte sie zurückgezogen auf Schloss Het Loo bei Apeldoorn. Dort schrieb sie ihre Memoiren Eenzaam maar niet alleen („Einsam und doch nicht allein“), die 1959 erschienen.

Der Historiker Rolf-Ulrich Kunze schrieb 2007:

Vorfahren

Ehe und Nachkommen 
Am 7. Februar 1901 heiratete Wilhelmina Herzog Heinrich zu Mecklenburg; die Eheschließung war von der Königin-Mutter zusammen mit dem deutschen Kaiser Wilhelm II. arrangiert worden. Nach vier Fehlgeburten folgte 1909 schließlich die Geburt ihrer einzigen Tochter Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (1909–2004), Prinzessin der Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau, Herzogin zu Mecklenburg.

Ehrungen 
Wilhelmina war Chef des Husaren-Regiments „Königin Wilhelmina der Niederlande“ (Hannoversches) Nr. 15 der Preußischen Armee.

Nach ihr sind die Wilhelmina Bay im Nordwesten der Antarktischen Halbinsel sowie das Wilhelminagebirge in Suriname benannt. Auch die Pflanzengattung Wilhelminia  aus der Familie der Malvengewächse (Malvaceae) ist ihr zu Ehren benannt.

Nach ihrer königlichen Hoheit wurden auch die Fußballvereine Wilhelmina Vooruit in Amsterdam, Prinses Wilhelmina in Enschede, Wilhelmina '08 aus Weert und RKVV Wilhelmina aus Den Bosch benannt.

Schriften 
 Eenzaam maar niet alleen. W. ten Have, Amsterdam 1959; 11. Aufl.: Ten Have, Baarn 1999, ISBN 90-259-5146-5.
 deutsche Ausgabe: Einsam und doch nicht allein. Übertragen aus dem Holländischen von Hans Fischer. Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1961.

Literatur 
 Coenraad Arnold Tamse (Hrsg.): Koningin Wilhelmina. Sijthoff, Alphen a. d. Rijn 1981, ISBN 90-218-2814-6 (niederländisch).
 Cees Fasseur: Wilhelmina. Uitgeverij Balans, Amsterdam
 Bd. 1: De jonge koningin. 1998, ISBN 90-5018-504-5.
 Bd. 2: Krijgshaftig in een vormeloze jas. 2001, ISBN 90-5018-451-0.
 Bd. 3: Sterker door strijd. 2002, ISBN 90-5018-467-7.
 Cees Fasseur: Een dame van ijzer. Koningin Wilhelmina en de nationale gedachte. Uitgeverij Balans, Amsterdam 2012, ISBN 978-94-6003-595-1.

Einzelnachweise

Galerie

Weblinks 

 
 Heiner Wember: 28.11.1962 - Todestag der niederländischen Königin Wilhelmina WDR ZeitZeichen vom 28. November 2017. (Podcast)

 
Wilhelm III. (Niederlande)
Person im Zweiten Weltkrieg (Niederlande)
Familienmitglied des Hauses Oranien-Nassau
⚭Wilhelmina
König (Niederlande)
Lady des Hosenbandordens
Träger des Weißen Adlerordens
Träger des Sankt-Olav-Ordens (Großkreuz)
Träger des Ordens vom Niederländischen Löwen (Großkreuz)
Träger des Militär-Wilhelms-Ordens
Träger des Hausordens von Oranien
Träger des Finnischen Ordens der Weißen Rose (Großkreuz mit Ordenskette)
Träger des Ordens von Oranien-Nassau (Großkreuz)
Großkreuz des Hausordens der Wendischen Krone
Träger des Elefanten-Ordens
Träger des Seraphinenordens
Niederländer
Geboren 1880
Gestorben 1962
Frau